Oberliga 1952/53 steht für:

 DDR-Fußball-Oberliga 1952/53
 Fußball-Oberliga 1952/53
 Eishockey-Oberliga 1952/53